Prva savezna liga Jugoslavije bila je najviši rang fudbalskog takmičenja u Jugoslaviji 1990/91. godine. I šezdesettreća sezona po redu u kojoj se organizovalo prvenstvo Jugoslavije u fudbalu. Šampion je postala Crvena zvezda iz Beograda, osvojivši svoju osamnaestu šampionsku titulu.

Takođe ovo je i poslednja sezona u kojoj su učestvovali timovi iz SR Slovenije i SR Hrvatske. Ove Republike su 1991. godine proglasile nezavisnost, i otcepile se od Jugoslavije. Ubrzo potom oformeljena su prvenstva Slovenije (Prva liga telekom Slovenije) i Hrvatske (Prva HNL) u fudbalu.

Sezonu je obeležio etnički motivisan incident tokom utakmice Hajduka iz Splita i Partizana iz Beograda, 26. septembra 1990. godine. Grupa Hajdukovih navijača utrčala je na teren u pokušaju da napadne igrače Partizana, koji su uspeli da se nepovređeni sklone u svlačionicu. Domaći navijači su uzvikujući antisrpske slogane zapalili jugoslovensku zastavu koja je bila podignuta na zvaničnom jarbolu stadiona, da bi zatim istakli hrvatsku šahovnicu (koja u to vreme nije bila u zvaničnoj upotrebi, i stoga je smatrana hrvatskim nacionalističkim simbolom). U trenutku prekida Partizan je vodio 2:0, a utakmica je registrovana službenim rezultatom 3:0 za Partizan.

Liga

Листа најбољих стрелаца

Šampion 
 CRVENA ZVEZDA (Trener: Ljupko Petrović)

igrači (utakmica/golova):
 Vlada Stošić (35/4)
 Miodrag Belodedić (34/1)
 Stevan Stojanović (33/0) -golman-
 Darko Pančev (32/34)
 Vladimir Jugović (32/7)
 Ilija Najdoski (32/2)
 Duško Radinović (30/0)
 Robert Prosinečki (29/12)
 Dragiša Binić (27/14)
 Slobodan Marović (27/1)
 Refik Šabanadžović (26/0)
 Dejan Savićević (25/8)
 Siniša Mihajlović (14/1) došao iz Vojvodine u januaru 1991. godine
 Ivica Momčilović (13/0)
 Rade Tošić (11/0)
 Ljubiša Milojević (8/1)
 Goran Jurić (8/0)
 Goran Vasilijević (7/0)
 Dejan Joksimović (5/0)
 Ivan Adžić (4/1)
 Vladan Lukić (4/1)
 Enes Bešić (3/0)
 Milić Jovanović (3/0) -golman-
 Slaviša Čula (2/0)
 Duško Savić (2/0)
 Đorđe Aćimović (1/0)
 Aleksandar Ilić (1/0)
 Mitar Mrkela (1/0) otišao u Twente početkom jeseni 1990. godine
 Milorad Ratković (1/0)

Vidi još 
 Kup Jugoslavije u fudbalu
 Prvenstvo Jugoslavije u fudbalu
 Fudbalski savez Srbije

Spoljašnje veze 
 Tabele fudbalskih prvenstava Jugoslavije

Првенства Југославије у фудбалу
Сезона 1990/91. у југословенском фудбалу